

Biografie 
 The Barbarian – ring name di Sione Vailahi, wrestler togano

Cinema 
 Il fiore del Canadà (The Barbarian) – film del 1920 diretto da Donald Crisp 
 Una notte al Cairo (The Barbarian) – film del 1933 diretto da Sam Wood

Pagine correlate 
Barbarian